Pittner ist der Familienname folgender Personen:
 Gerald Pittner (* 1960), Abgeordneter des Bayerischen Landtags
 Franz Pittner (1862–1929), österreichischer Hotelier und Politiker
 Johann Pittner (1887–1956), österreichischer Flugpionier und Konstrukteur, Schriftsteller und Präsident des Österreichischen Flugtechnischen Vereins
 Karin Pittner (* 1960), deutsche Sprachwissenschafterin 
 Kurt Pittner (* 1943), österreichischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Pitner
 Bittner